

Persone 
 Jussi Vasara – ex calciatore finlandese, centrocampista
 Mika Vasara – lanciatore del peso finlandese

Altro 
 Vasara baigiasi rudenį – film del 1981, diretto da Gytis Lukšas
 Vasara – località del comune di Viljandi in Estonia